SK Slavia Praha Ženy er en tjekkisk fodboldklub for kvinder, baseret i Prag. Holdet repræsenterer SK Slavia Prag. Holdet deltager i den tjekkiske 1. liga.

Truppen 
Pr. september 2019

Deltagelse i Europa 
Alle resultater (hjemme og ude) viser Slavias mål først.

Referencer 

Kvindefodboldklubber i Tjekkiet
Sport i Prag